

Codici 
 077  – codice che designa l'Osservatorio astronomico Yale-Columbia Station, di Johannesburg

Cinema 
 Agente 077